

Individus

Nom de famille 

 Alan Melville (1910-1983), écrivain britannique, auteur de roman policier
 Andrew Melville (1545-1622), théologien écossais
 Andy Melville (né en 1968), joueur de football gallois
 Arthur Melville (1855-1904), peintre écossais
  (1927-2005), activiste américain des droits des animaux
 Charles Melville Dewey (1849-1937), peintre américain ;
 Eric Melville, (1961-2017), ancien rugbyman international français
 * Famille Melville, famille écossaise
 Frances Melville (1873-1962), universitaire écossaise
 George Wallace Melville (1841-1912), explorateur américain
 Gert Melville (* 1944), médiéviste allemand
 Henry Dundas,  Melville (1742-1811) homme politique écossais
 Henry H. Melville, financier bostonnais, l'un des fondateurs de la Shawinigan Water and Power Company et vice-président de la Great Northern Railway.
 Herman Melville (1819-1891), écrivain américain, auteur du roman Moby Dick.
 James Melville (1931-2014), écrivain britannique, auteur de roman policier et de roman historique
 Kerry Melville, nom de jeune fille de Kerry Reid (né en 1947), joueuse de tennis australienne
 Richard Melville Hall, musicien connu sous le nom de Moby
 Sam Melville (1936-1989), acteur américain
 Scott Melville (né en 1966), joueur américain de tennis

Prénom 
Melville Davisson Post (1869-1930), auteur américain de romans policiers.
 (1902-1971),  anthropologue américain, spécialiste des langues indiennes d’Amérique.

Pseudonyme 

 Jean-Pierre Melville (1917-1973), réalisateur français

Toponymes

Australie 

Parc national du Cap-Melville
 Melville, Australie-Occidentale, une ville
Melville, une banlieue de la ville de Perth
 L'île Melville, Territoire du Nord, Australie

Canada 
 Melville, une ville de la Saskatchewan
 Melville, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan
 Melville, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
 La péninsule de Melville, au Nunavut
 L'île Melville, Territoires du Nord-Ouest
 L'île Melville, Nouvelle-Écosse, dans le port d'Halifax
 Île Melville, sur la rivière Saint-Maurice, dans Shawinigan, en Mauricie, au Québec
 Le lac Melville, Terre-Neuve-et-Labrador
 Melville, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
 Melville, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

États-Unis 
 Melville (New York), un hameau et un secteur de recensement de la ville de Huntington ;
 Melville, ville située en Louisiane ;
 , une municipalité de l'Oregon.

Nouvelle-Zélande 
 Melville :une banlieue située au sud de la cité d’Hamilton dans la région de Waikato dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Melville (1995-1999), groupe de rock français
 Château de Melville, un manoir en Midlothian, Écosse 
 , à Fife, en Écosse

Patronyme français
Patronyme écossais
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis